Solo Tango Orquesta — перший танго-оркестр, що був започаткований у Росії. Дебют відбувся 19 серпня 2010 року на московському фестивалі «Ночи Милонгеро». Колектив здобув перемогу на XXXV міжнародному конкурсі Castelfidardo Festival Internazionale della fisarmonica (Італія) та XXXXVIII міжнародному конкурсі Klingenthal International Competition (Німеччина). Також був лауреатом на міжнародному конкурсі «Libertango» (Росія) і отримав спеціальну премію фонду П. І. Чайковського (Росія). У 2012 році оркестр заграв на запрошення у спектаклі «Ложь во спасение» у Московському державному театрі «Ленком». У 2015 році музиканти співпрацювали з аргентинським танго-шоу Tango mas Tango, з яким вперше заграли у французькому місті Тарбе.

Примітки